Хасаншаи́х (тат. Хәсәншәех) — село в Арском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в Апазовское сельское поселение.

География 
Село расположено на реке Шошма в 40 километрах к северу от города Арск, в 4 километрах к востоку от административного центра села Апазово.

Население

История 
Первое упоминание в письменных источниках деревни Хасаншаих датируется 1678 годом. С конца XVII и по начало XVIII века Хасаншаех входит в "Арскую дорогу". Позднее, во время создания губерний, деревня в составе Казанского уезда, Казанской губернии. Восьмая ревизия 1834 года определила деревню в Яншиковская лашманная волость Казанского уезда. В 1858 году (десятая ревизия) Хасаншаех в составе Малолызинской волости.

На 1914 год в деревня делилась на 3 прихода, где суммарно жили 1722 человек.

После революции создаются кантоны, деревня в составе Арского кантона  Балтасинкой волости. В 1930 году Хасаншаих в составе только что созданного Тунтерского района, а с 1932 по 1957 год в  Балтасинском районе. После слияния деревенского колхоза "Кызыл көч" ("Красная сила") и совхоза "Северный" административно Хасаншаих входит в состав яктан Тукаевского района, а административный центр переносится в деревню Новый Кинер. С 1963 год, после укрупнения районов, Хасаншаих до наших дней в составе Арского района. В 1967 году образовался новый совхоз «Ватан», куда вошло село Хасаншаих. В настоящее время село находится в составе Апазовского сельского поселения.

Советский период 
Постановлением от 4 марта 1932 года из деревни Хасаншаих были раскулачены и репрессированы: Галламов Хабибрахман, Шамсиев Абдулхак, Шакиров Закирджан, Рахматханов Фазыл, Садыйков Йосып, Насыйров Муллагали, Абдуллин Газиз.

В течение 1936-1946 годов в деревне Хасаншаих были репрессированы более сорока человек. Среди них пять человек по 58 (политической) статье, были посажены в тюрьму: Закиров Хаммат, Наджмиев Якуп, Сагыйтджанов Шакир, Хуснедтинов Салях, Шайхиев Гыйлаж (за политический анекдот).

Хасаншаих во время Великой Отечественной войны 
Во время Великой Отечественной войны было призвано 282 человека, из которых 171 остались на полях сражений (потери составляют 60%).

Мечеть 
Мечеть была построена в 1747 году (место нынешней школы), имам Ибрагим Нократи.

Второй (средний) приход в Хасаншаихе создается 31 августа 1854 года (напротив старого детского сада). Имам мулла Мухамматгариф сын Габдуллы.

В 1907 году создается третий приход (около дороги в сторону Апазово). Имам Шамсемухаммат сын Гатауллы. Таким образов, Хасаншаих в Балтасинской волости был первой и единственной деревней с тремя мечетями-приходами.

В советское время мечети закрываются. Средняя мечеть выполняет функции школы, а остальные две до 1950 года используется как склад овощей и зерна.

Постановлением от 7 февраля 1991 года, совет Арского района дает разрешение на строительство мечети.  6 июня 1993 года (Курбан байрам) открытие мечети.

Школа 
В 1929 году в деревне строят школу. Местные называют её "Чат школа", из-за расположения на краю Хасаншаиха.

С 1950-1951 годах школа  с 3-5 классами, 1951-1952 года 6 классов, 1952-1953 в Хасаншаихе  7 классов.

В 1968-1969 годах школа Хасаншаиха 8 классов.

В 1993 году строят новую школу с 11 классами образования. С 2011 года средняя школа.

Экономика 
Полеводство, молочное и мясное  скотоводство, тепличные хозяйства.

Социальная инфраструктура 
Средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, мечеть, 2 магазина.

Выдающиеся личности родившиеся в Хасаншаихе 

 Ахметов, Марат Готович — политический деятель. С 1999-2019 Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
 Мингазов, Вагиз Василович — предприниматель, советский и российский политик, член Совета Федерации (2011—2014), бывший владелец молочного холдинга «ВАМИН» в Татарстане.
 Люция Хасанова — певица, Заслуженный артист Республики Татарстан .
 Илназ Гарипов — автор-исполнитель.

Примечания 

Населённые пункты Арского района